

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Rudnia –  część wsi Iłowa w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Rudnia − przysiółek wsi Czarna Wieś Kościelna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Rudnia − wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Rudnia – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Rudnia − osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo

Miejscowości na Białorusi 
 Rudnia – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Rudnia – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Byteń
 Rudnia – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Rzeczki
 Rudnia – uroczysko w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Wólka
 Rudnia – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, sielsowiecie Chaniewicze
 Rudnia – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, sielsowiecie Dobrowola
 Rudnia – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Licwinawiczy
 Rudnia – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Wornauka
 Rudnia – agromiasteczko w obwodzie homelskim, w rejonie mozyrskim, sielsowiecie Michałki
 Rudnia – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim

Miejscowości na Litwie 
 Rudnia − wieś w gminie Biała Waka
 Rudnia − wieś w gminie Dziewieniszki
 Rudnia − wieś w gminie Gierwiszki
 Rudnia − wieś w gminie Marcinkańce

Miejscowości w Rosji 
 Rudnia − miasto w Rosji w obwodzie smoleńskim
 Rudnia − stacja kolejowa w ww. mieście
 Rudnia – dieriewnia w Rosji, w osiedlu wiejskim Słobodskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Rudnia– osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie wołgogradzkim

Miejscowości na Ukrainie 
 Rudnia (rejon łokacki) − nieistniejąca wieś na terenie obecnej Ukrainy w rejonie łokackim
 Rudnia (rejon rożyszczeński) – wieś w rejonie rożyszczeńskim
 Rudnia (rejon starowyżewski) – wieś w rejonie starowyżewskim
 Rudnia – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim, w radzie wiejskiej Nowyna
 Rudnia – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim, w radzie wiejskiej Poliśke, nad Użem
 Rudnia – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim
 Rudnia – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim, nad Słuczą
 Rudnia - wieś w rejonie radziwiłłowskim obwodu rówieńskiego

Rzeki w Polsce 
 Rudnia (dopływ Białej Lądeckiej)
 Rudnia (dopływ Narwi)
 Rudnia (dopływ Sanu)

Przypisy

Linki zewnętrzne